Кржеме́лик и Ва́хмурка () — сказочные лесные человечки ( или скршитцы), герои чехословацкого мультипликационного сериала «Сказки мхов и папоротников» ().

История 
Обоих персонажей придумал чехословацкий детский писатель Вацлав Чтвртек (). В русском переводе фильм известен как «Сказки лесных человечков». Также, в результате перевода, чешское имя Кшемилек () было преобразовано в Кржеме́лик, а Во́хомурка () — в Ва́хмурка.

Эпизоды 
Сериал состоит из трёх сезонов, выпущенных в 1968, 1970 и 1972 годах. Каждый сезон состоит из 13 эпизодов, причём все серии 1-го сезона были чёрно-белыми.

Факты 
 Шестой эпизод 2-го сезона («Как Кржемелик и Вахмурка оказались под водой») в оригинальной версии называется «Jak Křemílka a Vochomůrku málem popadl drak» (дословно: «Как Кржемелика и Вахмурку чуть не поймал дракон»). Названия остальных серий на русский язык переведены почти дословно.
 Помимо того, что, начиная со второго сезона, мультсериал стал цветным, появилась и другая особенность второго и третьего сезонов — в названии каждой серии упомянуты имена главных героев («Как Кржемелик и Вахмурка…»), чего не было в первом сезоне. Однако сами главные герои так и остаются «не цветными» на протяжении всего сериала.

Колоризация 
В 2014—2017 годах семь эпизодов первого сезона были колоризованы и показаны на чешском телевидении в 2018 году в честь 50-летия сериала.

Примечания

Ссылки 
 «Сказки мхов и папоротников» на сайте Чешского телевидения
 CSFD: Česko-Slovenská filmová databáze
 FDb.cz filmová databáze
 История чешского мультфильма Кржемелик и Вахмурка
  

Мультсериалы Чехословакии
Персонажи мультсериалов
Фильмы Чехословацкого телевидения